Nation kan syfta på:

 Nation – idag ett kollektiv av människor som förenas av medborgarskap, och ålderdomligt och mindre brukligt genom modersmål och kulturella faktorer (etnicitet)
 Nation –  en studentförening vid ett universitet eller en högskola, se studentnation
 Nation (musikalbum) – ett album av Sepultura från 2001
 Place de la Nation – ett öppet torg i östra Paris
 The Nation – en amerikansk tidskrift 1865–
 La Nación – en argentinsk morgontidning på spanska
 La Nación (Spanien) – en spansk daglig konservativ katolsk kvällstidning, utgiven i Madrid 1925-1936
 La Nation (Algeriet) – en franskspråkig algerisk veckotidning
 USA:s indiannationer –  de indianstammar som den federala statsmakten erkänner som självstyrande enheter
 First Nations – en term som i Kanada används för att beteckna landets ursprungsbefolkning förutom inuiter och métis

Begrepp besläktade med termen nation 
 Samhällsklass – ett samhällsvetenskapligt begrepp som används inom sociologi och statsvetenskap
 Kastväsen – en typ av hierarkisk social gruppering 
 Folk – en större grupp människor som delar vissa gemensamma egenskapereller 
 Stam (samhällsvetenskap) – en social formgruppering som existerar före övergången till stat
 Nationalstat – en stat som är uppbyggd kring en nation, och en majoritetsbefolknings nationella identitet (etnicitet)

Politisk enheter 
 Land – ett landområde som utgör, eller har utgjort, en självständig eller självstyrande politisk enhet
 Rike – ett landområde där en suverän härskare utövar sin makt och myndighet, vanligen ett avgränsat geografiskt område som utgör en stat
 Stat – en grupp av institutioner som innehar auktoriteten att upprätta reglerna för att regera folket i ett eller flera länder
 Suverän stat – en stat, en entitet med ett definierat territorium där man utövar intern och extern suveränitet
 Unionsstat – i statsvetenskapliga sammanhang om sammanslutningar mellan flera stater eller delstater

Se även 
 Nationalism – en världsåskådning som tar sin utgångspunkt i gemenskapen inom nationernas gränser 
 Nationspersonifikation – en (påhittad) figur som symboliserar ett helt nation eller land
 Natio – en romersk gudinna som har sin grekiska motsvarighet i Eileithyia